Triplemanía XXVIII fue la vigésima octava edición del Triplemanía, el evento pago por visión de lucha libre profesional producido por la empresa mexicana Lucha Libre AAA Worldwide. El evento estaba programado originalmente para el 22 de agosto de 2020 en dicho lugar y transmitido en vivo, sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 se pospuso para el 12 de diciembre de 2020 y fue transmitida en vivo por el canal Space y Azteca 7. Se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México.

Esta fue la novena edición consecutiva del evento en ser realizada en la Arena Ciudad de México desde la edición de 2012, y la decimoquinta en realizarse en la Ciudad de México.

Contó cómo invitado a la banda mexicana de rock Molotov.

Producción 
Triplemanía XXVIII es considerado el evento insignia de Lucha Libre AAA Worldwide, y que continúa la tradición anual (proveniente desde 1992) de la empresa mexicana en efectuar un evento en el verano.

Debido a su legado, este evento ha sido descrito como un equivalente de WrestleMania en México en cuanto a su alcance en la lucha libre profesional.

La Triplemanía XXVIII estaba programada originalmente para el 22 de agosto de 2020, pero luego se pospuso indefinidamente debido a la pandemia de COVID-19. Durante una conferencia de prensa virtual el 26 de octubre, AAA anunció que el evento se realizaría en la Arena Ciudad de México en diciembre de 2020. La fecha exacta será anunciada más adelante en el año por AAA. El 30 de noviembre, AAA anunció que el evento se llevaría a cabo a puerta cerrada debido al empeoramiento de la pandemia.

Argumento 

La lucha libre mexicana está conformada por los favoritos del público, los técnicos y sus contrapartes, los rudos quienes actúan como héroes y villanos.

El 19 de octubre de 2019 en Héroes Inmortales XIII, Kenny Omega de All Elite Wrestling (AEW) derrotó a Fénix para ganar el Megacampeonato de AAA.  Posteriormente, Omega defendió el título con éxito cuatro veces tanto en AAA como en AEW. El 26 de octubre de 2020, durante una conferencia de prensa virtual, AAA anunció que Omega haría su cuarta defensa del campeonato en Triplemanía ante Laredo Kid.

El 11 de marzo de 2020, se anunció que Pagano y Chessman participarían en una Lucha de Cabellera vs. Cabellera en Triplemanía. Los dos pelearían en la conferencia de prensa de Triplemanía luego del anuncio del combate.

El 26 de octubre de 2020, durante una conferencia de prensa virtual, AAA anunció que se habían asociado con Marvel Comics para promover la nueva línea Funko Pop de Marvel Lucha Libre Edition. Como parte de la asociación, AAA albergará una lucha de exhibición de parejas de Marvel en Triplemanía, que enfrentará a Aracno y Leyenda Americana contra Terror Púrpura y Venenoide; los cuatro personajes aparecen en la línea Lucha Libre Edition.

Combates cancelados o modificados 
Triplemanía XXVIII se planeó originalmente para tener como tema el torneo Héroe o Villano, que habría presentado luchadores de los socios estadounidenses de AAA, AEW e Impact Wrestling. El 11 de marzo de 2020 se anunció que el torneo culminaría con una lucha de 5 hombres en Triplemanía. La lucha fue cancelada durante una conferencia de prensa virtual el 26 de octubre de 2020.

El 11 de marzo de 2020 se anunció que Triplemanía XXVIII contaría con un torneo por equipos por una Lucha de Cabellera vs. Cabellera, donde el equipo que perdiera en la final tendría que enfrentarse en una lucha de apuestas. Más tarde se anunció que Los Jinetes del Aire (Myzteziz Jr. & Octagon Jr.), La Parka Negra & Dave the Clown, Aero Star & Drago y los Lucha Brothers (Fénix & Pentagón Jr.) fueron los equipos participantes en el torneo. También la lucha fue cancelada durante una conferencia de prensa virtual el 26 de octubre de 2020.

Resultados 
 El Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. & Tito Santana) derrotaron a Dinastía, Máximo y Mr. Iguana.
 Cota cubrió a Iguana después de un «Flog Splash».
 Originalmente, Niño Hamburguesa iba a ser equipo con los faces, pero fue reemplazado por Dinastía por razones desconocidas.
 Lucha Brothers (Fénix & Pentagón Jr.) derrotaron a Los Jinetes del Aire (Myzteziz Jr. & Octagon Jr.) y Los Mercenarios (El Texano Jr. & Rey Escorpión) y retuvieron el Campeonato Mundial en Parejas de AAA.
 Pentagón cubrió a Myzteziz después de un «Factor Ánimo» con ayuda de Fénix.
 Después de la lucha, Taurus atacó a los campeones, pero fue detenido por El Hijo del Vikingo.
 Lady Shani ganó la Copa Triplemanía Femenil.
 Shani eliminó finalmente a Lady Maravilla, ganando la lucha.
 Las demás participantes fueron: La Hiedra, Faby Apache, Mamba, Hades, Chik Tormenta, Big Mami y Pimpinela Escarlata.
 Después de la lucha, Lady Flammer hizo su debut atacando a Shani.
 Los Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown & Psycho Clown) derrotaron a La Familia Real (L.A. Park & El Hijo de L.A. Park) y Blue Demon Jr.
 Psycho cubrió a Hijo de L.A. Park después de un «Spanish Fly».
 Terror Púrpura y Venenoide derrotaron a Aracno y Leyenda Americana.
 Púrpura cubrió a Arácnido después de un «Drill Claw».
 Esta fue una lucha de exhibición de Marvel Lucha Libre Edition.
 Kenny Omega (con Michael Nakazawa) derrotó a Laredo Kid (con El Hijo del Vikingo) y retuvo el Megacampeonato de AAA.
 Omega cubrió a Kid después de un «One Winged Angel» desde la segunda cuerda.
 Durante la lucha, Nakazawa interfirió a favor de Omega, mientras que Vikingo interfirió a favor de Kid.
 Después de la lucha, Kid le dio la mano a Omega en señal de respeto pero éste se lo negó.
 El Campeonato Mundial de AEW de Omega ni el Campeonato Mundial de Peso Crucero de AAA de Kid no estuvieron en juego.
 Pagano (con Lady Shani) derrotó a Chessman (con Super Fly) en una lucha de Cabellera vs. Cabellera.
 Pagano cubrió a Chessman después de un «Noa Noa Driver» sobre una mesa encima de una camioneta.
 Como resultado, Chessman perdió su cabellera.
 Durante la lucha, Escorpión y Texano interfirió a favor de Chessman, mientras que Shani interfirió a favor de Pagano.
 Durante la lucha Chessman golpeó al comentarista Hugo Savinovich con una guitarra, haciéndolo sangrar y que fuera trasladado en una camilla.

Véase también 
 Anexo:Eventos de pago por visión de la AAA
 Triplemanía

Notas

Referencias 

Triplemanía
Lucha libre profesional en 2020
Deporte en México en 2020
Competiciones deportivas suspendidas o aplazadas por la pandemia de COVID-19
Impacto de la pandemia de COVID-19 en la televisión